Omero – poeta epico greco, a lui si attribuiscono l'Iliade e l'Odissea
 Omero – osso lungo del braccio
 Omero – prenome maschile italiano

Altri progetti